Матве́й Ка́рпович Милю́тин (1830—1885) — -, доктор медицины Московского университета, сооснователь и второй председатель Русского бальнеологического общества в Пятигорске, .

Биография 
Родился в 1830 году в семье приказнослужителя. Поступил в Рязанское училище канцелярских служителей, откуда, по окончании учения в 1848 году определился чиновником в Рязанское губернское правление. В 1850 году перешёл на службу в канцелярию Рязанской гимназии в качестве писца 3-го разряда. 

В 1854 году поступил на медицинский факультет Московского университета. По окончании курса университета со степенью лекаря в 1859 году поступил на службу врачом в больницу Московского воспитательного дома. 

В 1862 году перешёл на службу врачом при Кавказских Минеральных Водах; в 1866 году защитил докторскую диссертацию о кавказских железных минеральных источниках. 

В 1869 году Матвей Карпович был удостоен степени доктора медицины и назначен приват-доцентом бальнеологии при Харьковском университете. 

С 1878 года он числился старшим врачом при Кавказских Минеральных Водах и в то же время состоял на службе при медицинском департаменте Министерства внутренних дел (с 1872 по 1882 годы). По другим сведениям, главным врачом Кавказских Минеральных Вод он был назначен в 1871 году.

Состоял членом основателем Московского общества русских врачей и председателем Русского бальнеологического общества в Пятигорске (1872—1885).

Умер  года.

Библиография 
 Несколько слов о необходимости сельских лечебниц (Московская медицинская газета, 1861, № 21-22).
 Общие сведения о грудных отделениях Московского воспитательного дома (Московская медицинская газета, 1861, № 37).
 Оспенная эпидемия в Московском воспитательном доме (Московская медицинская газета, 1862, № 17).
 Замечания относительно химического состава и терапевтического действия вод источника кн. Барятинского в Железноводске (, 1866; 2-е изд. – Пятигорск, 1867. — 23 с.).
 О железистых источниках при Кавказских минеральных водах (докторская диссертация; , 1869. — 93 с.).
 Путеводитель по Кавказским минеральным водам (, 1872).
 Кавказские минеральные воды (2-е испр. изд. — , 1879).
 Бальнеология, учение о минеральных водах (, 1875. Вып. I).
 Исторический очерк развития и устройства Кавказских минеральных вод (, 1878).
Под его редакцией было издано сочинение Лейхтенштерна «Общая бальнеотерапия» (: К. Риккер, 1884).

Примечания

Литература 
 
 Милютин Матвей Карпович // Русский биографический словарь: Маак - Мятлева. — Репр. изд. — Москва : АСПЕКТ-ПРЕСС, 1999. — С. 185

Доктора медицины Российской империи